Карл Фёдорович Мю́ллер (1827—1897) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

Биография
Учился в Императорской Академии художеств (1845–1852). Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1848), большая серебряная медаль (1849) за «проект аванзала с парадной лестницей», малая золотая медаль (1850) за «проект публичного гульбища». Получил от Академии художеств звание художника с правом на чин XIV класса (1852). Был признан «назначенным в академики» (1856). Избран в академики (1857).

Среди основных работ в Петербурге: перестройка доходных домов (Чехова ул., 5, 1854–1856 и Чехова ул., 8, 1862; Гороховая ул., 35, 1872; Жуковского ул., 49, 1877), особняка А. И. Луковицкой (Фурштатская ул., 37, 1865) .

 Доходный дом (надстройка). Чехова ул., 5 (1854—1856)
 Доходный дом. Чехова ул., 8 (1862—1863)
 Дом Н. Ф. Васильевой. Чайковского ул., 15 (1863)
 Особняк А И. Луковицкого (расширение). Фурштатская ул., 37 (1865)
 Доходный дом (перестройка). Гороховая ул., 35 (1872)
 Доходный дом. Жуковского ул., 49 (1877)

Примечания

Литература

Ссылки
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга